Chrystus Król – tytuł teologiczny
 Christus Rex – tygodnik
 Christus Rex – organizacja młodzieżowa działająca pod patronatem Bractwa Świętego Piusa X
 Christus Rex – walońskie ugrupowanie polityczne